

Titres 
 En passant est le nom d'un album du chanteur Jean-Jacques Goldman ;
 En passant est une pièce de théâtre de Raymond Queneau ;
 En passant par la Lorraine est une chanson populaire française.

Échecs 
 La prise en passant est une manœuvre au jeu d'échecs.